Moderador é quem modera e pode significar:
 Pessoa que na Internet faz a moderação de uma mailing list ou de um fórum de discussão.
 Pessoa que numa BBS faz a moderação de uma rede de mensagens públicas (echomail).
 Pessoa que num meio de comunicação social (ex: Rádio, Televisão) faz a moderação de um debate.
 Pessoa que num conflito entre duas partes tenta intermediar para chegar a um consenso ou acordo.

Desambiguação